Der Wettkampf der Frauen im Säbelfechten bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 8. August 2016 in der Arena Carioca 3 statt. Olympiasiegerin wurde die Russin Jana Jegorjan. Silber ging an Sofja Welikaja (ebenfalls Russland) vor Olha Charlan aus der Ukraine, die die Bronzemedaille gewann.

Titelträger

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 

 Result Book Fencing 2016

Sabel Frauen